Касабланкас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Касабланкас, Бенет  (род. 1956) — испанский композитор и музыковед.
 Касабланкас, Джон (1942—2013) — американский агент и скаут.
 Касабланкас, Джулиан  (род. 1978) — американский певец, вокалист и автор песен американской рок-группы The Strokes.

Вымышленные персонажи 
 Дик Касабланкас — персонаж телесериала «Вероника Марс».